Le qualificazioni del singolare del Gerry Weber Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Flavio Cipolla (primo turno)
 Michael Berrer (primo turno)
 Benedikt Dorsch (secondo turno)
 Olivier Rochus (Qualificato)

 Amer Delić (primo turno)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Marco Crugnola (primo turno)

Qualificati 

 Fernando Vicente
 Harel Levy

 Joseph Sirianni
 Olivier Rochus

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2009
ATP World Tour 2009